Ángel Torres puede referirse a:
 Ángel Torres Quesada: escritor español del siglo XX-XXI.
 Ángel Torres Sánchez: empresario español y actual presidente del Getafe Club de Fútbol.
 Ángel Torres Ruiz: jugador de béisbol del siglo XX.
 Miguel Ángel Torres Pérez: jugador de fútbol mexicano.
 Angel Torres García: jugador de fútbol mexicano (portero). 
Ángel Torres: Jugador de fútbol paraguayo (delantero)